

Корниці — село в гміні Петровіце-Вельке Рациборського повіту Сілезького воєводства

Корниці — село, адміністративна частина міста Літомишль